Ialomița (fiume) – fiume della Romania
 Distretto di Ialomița – distretto della Romania